Ди Франческо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ди Франческо, Федерико (род. 1994) — итальянский футболист, нападающий.
 Ди Франческо, Эусебио (род. 1969) — итальянский футболист и тренер.